Louis Pasteur – francuski naukowiec
 (4804) Pasteur – planetoida
 Pasteur – obecnie Seriana, miasto w Algierii
 Pasteur – stacja metra w Buenos Aires
 Pasteur – stacja metra w Paryżu
 Pasteur – film z 1935 roku